Чесменка — российский топоним:
 
 Чесменка — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Чесменка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

 Чесменка – бывшее (до 1925 г.) название станции Текстильщики Курского направления Московской железной дороги.